Deathrow  er navnet på flere bands:
 Deathrow (italiensk band), et black metal-band fra Italien
 Deathrow (tysk band), et thrash metal-band fra Tyskland